Menecles de Barca, historiador grec 
 Menecles d'Alabanda, retòric grec.